Lorenzo Onofrio Colonna, conte dei Marsi (1356-1423), nobile e condottiero italiano, fratello di papa Martino V
 Lorenzo Onofrio Colonna, VIII principe di Paliano (1637-1689), nobile, politico e diplomatico italiano
 Lorenzo Onofrio Colonna, XI principe di Paliano (1723-1779), nobile, politico e diplomatico italiano